Das Kabinett Cioloș war die von Dacian Cioloș gebildete Regierung Rumäniens.

Geschichte 
Im Zuge des Rücktritts des Vorgängerkabinetts Ponta IV am 4. November 2015 wurde vom Parlament am 17. November die Nachfolge-Regierung gewählt. Das Kabinett bestand ausschließlich aus parteilosen Mitgliedern mit dem ehemaligen EU-Kommissar Dacian Cioloș an der Spitze als Ministerpräsident. Die Regierung blieb bis Januar 2017 im Amt.

Zusammensetzung 
Das Kabinett bestand aus 23 Mitgliedern:

Siehe auch 
 Politisches System Rumäniens

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Regierung von Rumänien (rumänisch, englisch, französisch)

Einzelnachweise 

Ciolos